Анника Мария Лейсснер (; ) — шведский общественный деятель, политик и чиновник, бывшая также депутатом шведского парламента и председателем Народной партии — либералов.

Карьера 
С 1985 по 1991 год Мария Лейсснер была членом парламента.

4 февраля 1995 года Лейсснер стала первой женщиной — председателем Либеральной партии и пробыла на этом посту по 15 марта 1997 года.

В 2000 году Лейсснер была назначена послом Швеции в Гватемале.

В 2004—2005 годах она отвечала за международный проект демократизации в Багдаде, организованный Национальным демократическим институтом США по международным делам.

В 2007 году Лейсснер была назначен главной .

Весной 2012 года она была выбрана генеральным секретарем  и пробыла на посту по 2017 год.

5 октября 2017 года Мария Лейсснер была назначена послом в Порто-Ново (Бенин).

Примечания

Ссылки 
 Maria Leissner на сайте Парламента Швеции
 «Jag har blivit skadad, påverkad och förändrad» статья на сайте «Dagen»
 Leissner ny ordförande för Borås högskola статья на сайте Expressen
 Leissner får demokratitoppjobb
 Ny ambassadör i Benin на сайте Правительства Швеции

Женщины-политики Швеции
Депутаты риксдага
Послы Швеции в Гватемале
Общественные деятели Швеции